Turbina – turbomacchina motrice
Turbina – genere di piante della famiglia Convolvulaceae
Fiat Turbina – automobile della FIAT prodotta nel 1954
Nika Turbina – poeta russa
Pico Turbina – montagna della Spagna